Gardin bzw. Gärdin ist der Familienname folgender Personen:

 Gianfranco Gardin (* 1944), italienischer Franziskaner-Konventuale und Kurienerzbischof
 Gianni Berengo Gardin (* 1930), italienischer Fotograf
 Gösta Gärdin (1923–2015), schwedischer Armeeoffizier und Pentathlet
 Jean Charles Émile Gardin CSSp (* 1941), Bischof von Impfondo
 Mauro Gardin (* 1961), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Wladimir Rostislawowitsch Gardin (1877–1965), russischer Filmregisseur und -schauspieler